Mužská dvouhra New York Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže uniondalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm tenistů.  Obhájcem titulu byl Američan Reilly Opelka, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Tchajwanec Jason Jung.

Vítězem se stal osmý nasazený, 25letý Brit Kyle Edmund, jenž ve finále za 1.22 hodiny zdolal Itala Andrease Seppiho po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Aktivní poměr vzájemných utkání navýšil na 5–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. 35letý poražený finalista Seppi se ocitl na prahu vyřazení již v úvodním kole, v němž odvrátil mečbol Damiru Džumhurovi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

New York Open
ATP Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020